FBU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Fornebu, Oslo, Norvegia